NXT может означать:

 LEGO Mindstorms NXT — одна из моделей конструктора роботов LEGO.
 Nxt — криптографическая платформа и криптовалюта NXT.
 WWE NXT — подготовительная площадка и телешоу рестлинг-промоушена WWE.
 Xperia NXT — серия смартфонов Sony Xperia.
 NXT (New Transducer Technology) — компания-производитель громкоговорителей по технологии BMR.